De Franstalige benaming van de Nationale Federatie van Metaalarbeiders (1886 - 1911)
 De Franstalige benaming van het Nationaal Verbond der Christene Metaalbewerkers (1912 - 1923)